Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2012/2013 KHL.
 Gagarinův pohár v této sezóně získali Jakub Petružálek,  Marek Kvapil a Filip Novák s týmem OHK Dynamo Moskva.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL